Paton o Patón puede hacer referencia a:

Personas 

Alan Paton (1903–1988), pedagogo y político sudafricano;
Alan James Paton (n. 1963), botánico británico;
Andy Paton (1923–2014), entrenador y jugador de fútbol británico;
Angela Paton (1930–2016), actriz de cine, teatro y televisión estadounidense;
Bartolomé Jiménez Patón (1569–1640), humanista, gramático y retórico español;
Borýs Patón (1918–2020), académico ucraniano.
David Paton (n. 1949), músico británico;
Harry Hadden-Paton (n. 1981), actor británico;
James Paton (1869–1917 o 18) marinero británico;
John Gibson Paton (1824–1907), misionero británico;
Joseph Noel Paton (1821–1901), pintor británico;
Stuart Paton (1883–1944), director, guionista y actor cinematográfico británico;

Miscelánea 

Paton, fabricante de motocicletas;
Paton, ciudad en el estado estadounidense de Iowa;
Municipio de Paton, en el condado de Green, estado de Iowa;
(2727) Paton, asteroide.

Véase también